Eloise Taylor (Eloise Olivia Katherine Taylor; nacida el 2 de marzo de 2003) es la tercera hija de Timothy Taylor y su esposa Helen Taylor. Fue bautizada en la Capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor, el mismo lugar en el que sus padres se casaron. Eloise ocupa un puesto en la línea de sucesión al trono británico. Tiene tres hermanos: Columbus Taylor (nacido el 6 de agosto de 1994), Cassius Taylor (nacido el 26 de diciembre de 1996) y Estella Taylor (nacida el 21 de diciembre de 2004).

Sucesión

Referencias

Casa de Windsor
Familia Mountbatten-Windsor
Nobles de Reino Unido
Niños de la realeza